Куваев, Олег:
 Куваев, Олег Игоревич (род. 1967) — российский мультипликатор, режиссёр, сценарист, живописец и скульптор; автор Масяни.
 Куваев, Олег Михайлович (1934—1975) — советский геолог и геофизик, писатель.